Плуле́х ( ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланьон. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22224.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к западу от Парижа, в 155 км северо-западнее Ренна, в 60 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 662 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1064 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 744 были экономически активными, 320 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 744 активных работали 681 человек (345 мужчин и 336 женщин), безработных было 63 (34 мужчины и 29 женщин). Среди 320 неактивных 83 человека были учениками или студентами, 165 — пенсионерами, 72 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Догмаэль (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Замок Кернинон

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор